Буттац (Buttatz) — фамилия. Известные носители:

 Буттац, Иван Фёдорович (1809—?) — российский архитектор
 Буттац, Франц Иванович (1775—?) — российский врач, доктор медицины, одним из первых распространявших в России оспопрививание